Cambeses peut désigner :

Toponymes

Cambeses, une des paroisses civiles de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
Cambeses, une des paroisses civiles de la municipalité de Monção, située dans le district de Viana do Castelo ;
Cambeses do Rio, une des paroisses civiles de la municipalité de Montalegre, située dans le district de Vila Real.

Homonymie de toponyme